

Села:
 Полиці — Волинська область, Камінь-Каширський район
 Полиці — Рівненська область, Вараський район

Полиці — місто в Польщі.